

Масе () — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства

Масе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Масе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Масе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн